Miloš Tichý, född 1966 i Počátky, är en tjeckisk astronom.

Han var tidigare gift med den tjeckiska astronomen Jana Tichá.

Han upptäckte den periodiska kometen 196P/Tichy.

Minor Planet Center listar honom som M. Tichy och som upptäckare av 231 asteroider.

Asteroiden 3337 Miloš är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av Miloš Tichý

Referenser 

Tjeckiska astronomer
Födda 1966
Män
Levande personer
Personer i Tjeckien under 1900-talet
Personer i Tjeckien under 2000-talet
Personer från Vysočina
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet